

Wydarzenia 
 Chiński generał Li Ling w trakcie ekspedycji przeciwko Xiongnu dostał się do niewoli i przeszedł na stronę wroga

Urodzili się 
 Lukrecjusz, poeta rzymski (data sporna lub przybliżona)